Robigus är ett släkte av insekter. Robigus ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Halvvingar
Robigus